gewone dennenlotboorder
 grijze dennenlotboorder
 rechte dennenlotboorder
 rode dennenlotboorder